WLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wallal (Australia)